Damernas sprint i skidskytte i de olympiska vinterspelen 2010 hölls vid Whistler Olympic Park i Whistler, British Columbia den 13 februari 2010. Tävlingen startade klockan 13:00 lokal tid (PST).

Resultat

Referenser 

 2010 Winter Olympics results: Women's 7.5 km Sprint, från http://www.vancouver2010.com/; hämtad 2010-02-15.

Damernas sprint